Кипърска първа дивизия 2015/16 е седемдесет и осми шампионат по футбол на Кипър. Сезонът започва на 22 август 2015 г. и приключва на 15 май 2016 г. Групата е съставена от 14 отбора. Шампион е тимът на АПОЕЛ. Първенството се провежда на два етапа. След редовните 26 срещи, отборите са разделени на две групи – 1-во до 6-о място и 7-о до 14-о. Последните два отбора от втората група изпадат директно.

Първи етап

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика

Втори етап 
Дванадесетте отбора са разделени в 2 групи. Точките след краят на редовния сезон се запазват.

Група А

Група В

Голмайстори

Бележки 
 Кипър - Списък с класирания (RSSSF)

Първенство на Кипър по сезони